Cet article présente les résultats de la Coupe de France de rink hockey masculin pour la saison 2006-2007.

Tour préliminaire 

|}

Seizièmes de finale 

Le club de ASM Pau est exempté des seizièmes de finale. Il est donc directement qualifié pour les huitièmes de finale.

|}

Tournoi final

Source 

2007
Rink hockey en 2006
Rink hockey en 2007